Denumirea de Krușa se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krușa, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia;
 Krușa, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.